OMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Omak (Washington) (Stati Uniti)